Arroyo del Tala ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo del Tala (Arroyo Colla), Nebenfluss des Arroyo Colla
 Arroyo del Tala (Arroyo Porongos), Nebenfluss des Arroyo Porongos im Departamento Flores
 Arroyo del Tala (Río Arapey, linksseitig), linksseitiger Nebenfluss des Río Arapey im Departamento Salto
 Arroyo del Tala (Río Arapey, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Arapey im Departamento Salto
 Arroyo del Tala, Nebenfluss des Arroyo Maciel im Departamento Flores, siehe Arroyo Tala (Arroyo Maciel)
 Arroyo del Tala (Río Santa Lucía), Nebenfluss des Río Santa Lucía
 Arroyo del Tala (Río Yí, rechtsseitig, I), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Yí im Departamento Durazno
 Arroyo del Tala (Río Yí, rechtsseitig, II), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Yí im Departamento Durazno
 Arroyo del Tala (Río Yí, linksseitig, I), linksseitiger Nebenfluss des Río Yí
 Arroyo del Tala (Río Yí, linksseitig, II), linksseitiger Nebenfluss des Río Yí
 Arroyo del Tala (Flores)

Siehe auch:
 Arroyo Tala